El término Hurt (del inglés: herir, lastimar) puede hacer referencia a:

 «Hurt», canción de Christina Aguilera, del álbum Back to Basics.
 «Hurt», canción de Nine Inch Nails, del álbum The Downward Spiral.
 «Hurt», canción de T.I. con Busta Rhymes y Alfa Mega, del álbum T.I. vs T.I.P.
 Simon Hurt, supervillano de ficción de la serie de historietas de Batman.

Personas

 John Hurt (1940-2017), actor británico.
 Mississippi John Hurt (1892–1966), cantante y guitarrista de blues y folk.
 Mary Beth Hurt (1946), actriz de cine y teatro estadounidense.
 William Hurt (1950–2022), actor estadounidense.

Enlaces externos